Shiloh House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shiloh House (Arkansas), ID-Nr. 87002364
 Shiloh House (Illinois), ID-Nr. 77000488
 Shiloh House (Michigan), ID-Nr. 72000594